pocketboek
 pocket (tandheelkunde)
 pocket-pc
 Pocket (uitgeverij), Franse literaire uitgever